Fontoria hace referencia a varios artículos:

Lugares de Asturias
 Fontoria, lugar de la parroquia de San Martín de Lodón, en el concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias;
 Fontoria, lugar de la parroquia de San Emeterio, en el concejo de Bimenes, en Asturias;
 Fontoria, lugar de la parroquia de Luarca, en el concejo de Valdés, en Asturias.

Véase también

Fontoria